__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

August

Datum unbekannt 

201708
2017